Бори́с Пономарёв: Пономарёв, Борис Дмитриевич (1915—1999) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей.
 Пономарёв, Борис Николаевич (1905—1995) — советский партийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1972—1986), секретарь ЦК КПСС (1961—1986).